Аллеман-дю-Дро (фр. Allemans-du-Dropt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Аллеман, Аллема́н (фр. Allemans) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Аллеман (Айова), Аллеман (англ. Alleman) — місто (англ. city) в США, в окрузі Полк штату Айова.
 Антон Аллеманн (нім. Anton Allemann, 6 січня 1936, Золотурн — 3 серпня 2008, Клостерс-Зернойс) — швейцарський футболіст.